Supercoppa turca 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2017 – torneo di pallavolo maschile